Vittorio Morasso (1922, Milán-Milán, 1982) fue uno de los arquitectos, diseñadores industriales y artistas italianos del siglo XX.

La obra maestra más conocida de Morasso es el Palazzo Morasso en Via Carlo Crivelli 20 construido en el exclusivo distrito Quadronno de Milán, en 1959.

Referencias

Bibliografía 
 Catalogue of the Library of the Graduate School of Design, Harvard University. Volume 22, Harvard University, 1968
 Libero Guarneri, Vittorio Morasso, Architettura industriale, Ed. Gorlich, 1958
 Catalog of the Avery Memorial Architectural Library of Columbia University, Avery Library, 1968
 Roberto Aloi, Esempi di arredamento moderno di tutto il mondo, 1953 
 Roberto Aloi, Studi, librerie, scrivanie, 1953, France
 Domus, 1955, p. 573

Véase también 
 Gio Ponti
 Attilio Mariani

Enlaces externos
 Camillo MAGNI; Edificio residenziale, Ordine Architetti
 Camillo Magni Beni Culturali

Diseñadores de Italia
Malchiodi, Gian Carlo
Arquitectura moderna
Nacidos en Milán
Fallecidos en Milán
Arquitectura moderna en Italia